Опёнышев (Олёнышева)  — русская фамилия. Известные носители:

 Опёнышев, Сергей Павлович (род. 1949) — депутат Государственной думы первого созыва РФ.
 Опёнышева, Арина Павловна (род. 1999) — российская пловчиха.